Hymenocephalus — омонимичное название двух биологических родов:
 Hymenocephalus (растение),
 Hymenocephalus (лучепёрые рыбы).